Oinoe (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Oinoe (Heroine), Eponyme des gleichnamigen attischen Demos
 Oinoe (Nymphe), Mutter des Pan (Mythologie)
 Oinoe (Mainade) ( geschrieben), Begleiterin des Dionysos
 ein anderer Name der Gerana
 eine andere Schreibweise von Oinoie

Außerdem steht Oinoe für:
 Oinoe (Demos), attischer Demos